Van Veen (motorfiets) -  een historisch merk motorfietsen
 Persprijs Jacques van Veen -  prijs vernoemd naar Jacques van Veen
 Pianoduo van Veen -  zie Maarten van Veen en Jeroen van Veen

Personen
 Alex van Veen - journalist
 Anne van Veen - Nederlands kleinkunstzangeres
 Babette van Veen -  actrice en zangeres
 Barend van Veen - architect
 Chris van Veen - onder meer staatssecretaris, minister en voorzitter VNO
 Emiel van Veen - voormalig topman Numico
 Frans van Veen - kunstschilder
 Gert van Veen - lid house-duo Quazar
 Hanneke van Veen - mede-oprichtster Vrekkenkrant en promotor consuminderen
 Henk van Veen - zie: Van Veen (motorfiets)
 Herman van Veen - onder meer zanger en acteur
 Jacques van Veen - rechtbankverslaggever, naamgever van de gelijknamige Persprijs Jacques van Veen
 Jan van Veen (coureur) - motorcoureur
 Jan van Veen (presentator) - radiopresentator en diskjockey
 Jan van Veen (schaatscoach) - schaatscoach in dienst van Jong Oranje
 Jeroen van Veen (basgitarist) - basgitarist van Within Temptation
 Jeroen van Veen (pianist) - pianist
 Johan van Veen - waterstaatkundig ingenieur en "vader van het Deltaplan"
 Leo van Veen - onder meer voetballer en trainer
 Maarten van Veen - pianist
 Maerten van Veen - oorspronkelijke naam van Maarten van Heemskerck, schilder
 Marten Johan van Veen - onder meer ambtenaar en uitvinder. Oud-medewerker van Marbon Amsterdam
 Meine van Veen - leraar, politicus en burgemeester van Enschede
 Michiel van Veen - politicus (Tweede Kamerlid voor de VVD)
 Otto van Veen - ook bekend als Otto Venius, hofschilder
 Richard van Veen - zakenman
 Rienk van Veen - politicus
 Ru van Veen - pianist
 Rudolph van Veen - televisiekok
 Sietze Douwes van Veen - hoogleraar theologie 
 Sylvana van Veen - lid van de meidengroep The Star Sisters
 Thijs van Veen - journalist en (straf)rechtsgeleerde